Das dritte Dreiband-Weltcupturnier 2017 fand vom 22. bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup-Turnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Vietnam.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wurde das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Nikos Polychronopoulos
  Eddy Merckx
  Jérémy Bury
  Marco Zanetti
  Sameh Sidhom
  Kim Haeng-jik
  Cho Jae-ho
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Heo Jung-han
  Murat Naci Çoklu

Wildcardspieler
1 × UMB : Hugo Patiño 
2 × organisierender Verband: Trần Quyết Chiến,  Mã Minh Cẩm

Qualifikationsrunde 
In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in der Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die 12 Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Do Nguyen Trung Hau
  Kim Hyung-kon
  Kang Dong-koong

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet (Ergebnisse: Punkte/Aufnahmen•Penalty).

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden:

Weblinks 
 Fotostrecke auf Kozoom.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/1 vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa, 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/4 vom 3. bis zum 9. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2017/5 vom 4. bis zum 10. September in Guri, 
 Dreiband-Weltcup 2017/6 vom 23. bis zum 29. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2017/7 vom 3. bis zum 9. Dezember in el-Guna, 

2017 3
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt